Municipio de Westfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Westfield (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Westfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Westfield (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Westfield (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Westfield (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Westfield (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Westfield (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Westfield (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Westfield (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Westfield (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.